Copilia är ett släkte av kräftdjur. Copilia ingår i familjen Sapphirinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Copilia